Paradiscula är ett släkte av svampar. Paradiscula ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Paradiscula